

Geografia 
Soliman – comune della Tunisia

Persone 
 Ahmed Soliman (1965) – ex cestista egiziano
 Fadwa Soliman (1970-2017) – attrice e attivista siriana
 Mahmood Soliman – regista egiziano
 Mohamed Soliman, meglio noto come Homos (1979) – ex calciatore egiziano
 Mohamed Sayed Soliman (1958) – ex cestista egiziano
 Nader Soliman (1979) – giocatore di calcio a 5 egiziano
 Ramzi Soliman Ahmed Saleh (1980) – calciatore egiziano naturalizzato palestinese
 Salama Soliman (1939-2003) – critico letterario, professore universitario e italianista egiziano
 Saleh Soliman (1916) – ex sollevatore egiziano
 Tarek Soliman (1962) – ex calciatore egiziano
 Wageeh Sobhy Baky Soliman, nome secolare del copto Teodoro II (1952) – vescovo cristiano orientale egiziano
 Walid Soliman Said (1984) – calciatore egiziano
 Walid Soliman (1975) – saggista, traduttore e scrittore tunisino

Pagine correlate 
 Solimano
 Sulayman (disambigua)
 Suleiman (disambigua)